Cassazione – l'atto del "cassare" da parte di una Corte: annullamento o assoluzione, commutazione o grazia nei confronti di una pena
Corte di cassazione –  denominazione della corte suprema in Francia e in altri ordinamenti di civil law che ne seguono il modello
Corte suprema di cassazione –  vertice della giurisdizione ordinaria Italiana
Cassazione – tipo di composizione musicale
 Cassazione – composizione di Jean Sibelius

Altri progetti